Ди́на Мели́нда (или Кэй) Ка́ртер () — американская .

Биография и карьера 
Дина — американская кантри-певица, начавшая карьеру в 1994 году.

В 1995—2001 годы Дина была замужем за работником в области музыки Кристофером Ди Кросом. В начале 2000-х годов Картер встречалась с клипмейкером , от которого у неё есть сын — Грей Хейес Хикки (род. 15.09.2004). В 2009—2012 годы она была замужем за Брэндоном Мэлоуном. С 6 июля 2018 года замужем в третий раз за Джимом МакФейлом, с которым она встречалась год до их свадьбы.

Дискография 
 1996: Did I Shave My Legs for This?
 1998: Everything's Gonna Be Alright
 2001: Father Christmas
 2002: The Deana Carter Collection
 2003: I'm Just a Girl
 2005: The Story of My Life
 2007: Live in Concert
 2007: The Chain

Примечания

Ссылки 

Исполнители Capitol Records